Le Spectre du passé est un film de René Hervil et Louis Mercanton sorti en 1913.
 Le Spectre du passé est un roman de l’univers de Star Wars écrit par Timothy Zahn (1997).
 Le Spectre du passé est la première nouvelle de Raymond Benson mettant en scène le personnage de James Bond (1997).